Alfar puede referirse a:

Como Alfarería, espacio de trabajo dedicado a la elaboración de cerámica.
Municipio español de Alfar, oficialmente llamado el Far d'Empordà, en la provincia de Gerona.
Álfar, elfo en la mitología nórdica.
Alfar (revista), publicación literaria dirigida por Julio J. Casal en La Coruña entre 1923 y 1954.